Jan Pilecki (ok. 1405-1476) – kasztelan krakowski, wojewoda krakowski
 Jan Pilecki (zm. 1496) – szlachcic polski herbu Leliwa; starosta sądecki, wojewoda ruski, sandomierski i starosta przemyski.
 Jan Pilecki (zm. 1527) – starosta lubelski
 Jan Pilecki (zm. 1538) – rotmistrz jazdy obrony potocznej, podkomorzy lubelski.
 Jan Pilecki (zm. 1574) – rotmistrz królewski, starosta horodelski, stolnik przemyski
 Jan Pilecki (1821-1878) – polski lekarz, dziennikarz i działacz społeczny związany z Druskienikami